Montalban kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Montalban River (vattendrag i Filippinerna, Antipolo), CALABARZON, 
 Rodriguez (kommunhuvudort), CALABARZON, Province of Rizal, 
 Rodriguez (kommun), CALABARZON, Province of Rizal, 
 Montalban River (vattendrag i Filippinerna, Province of Rizal), CALABARZON,

Frankrike 

 Montauban, departementet Tarn i regionen Occitanien-et-Garonne,

Spanien 

 Montalbán (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Montalbán (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar